Snihurivka o Sniguriovka (en ucraïnès Снігурівка, en rus Снигирёвка) és una ciutat de la província de Mikolaiv, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 12.307 habitants.

Referències 

Ciutats d'Ucraïna